Lazarou ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Lazarou (* 1972), griechische Fußballspielerin